Il singolare dell'Aircel Chennai Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marin Čilić era il campione uscente, ed ha vinto il torneo battendo in finale Stanislas Wawrinka, con il punteggio di 7-6(2), 7-6(3).

Teste di serie 

  Robin Söderling (primo turno)
  Marin Čilić (Vincitore)
  Stanislas Wawrinka (finalista)
  Janko Tipsarević (semifinalista)

  Dudi Sela (semifinalista)
  Simon Greul (primo turno)
  Michael Berrer (quarti)
  Rajeev Ram (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2010
ATP World Tour 2010